Caloptilia semifascia is een vlinder uit de familie mineermotten (Gracillariidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1828 door Haworth.

De soort komt voor in Europa.

Mineermotten
Dier uit het Palearctisch gebied